Hagen kan avse:

 -hagen – ett ortnamnsefterled
 Hagen (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Hagen  (Nibelungenlied) – en litterär gestalt

Geografi

Finland 

 Hagen, Raseborgs stad – naturpark i Raseborg

Frankrike 

 Hagen, Moselle, kommun,

Luxemburg 

 Hagen, Luxemburg, Capellen,

Nederländerna 

 Hagen (park), Gelderland,

Papua Nya Guinea 

 Hagen (distrikt), Western Highlands, 
 Mount Hagen (provinshuvudstad), Western Highlands,

Polen 

 Recław, ort, Västpommerns vojvodskap,

Schweiz

 Hagen, Schaffhausen – berg i kantonen Schaffhausen

Sverige

 Hagen, Gagnefs kommun – by i Dala-Floda, 
 Hagen, Göteborg – primärområdet Hagen i stadsdelen Älvsborg i Göteborg
 Hagen, Hudiksvalls kommun – tidigare småort i Hudiksvalls kommun, 
 Hagen, Tjörns kommun – småort på Tjörn 
 Hagen, Annelund och Ljunglid – en småort i Marks kommun, 
 Hagen, Flens kommun – ett fritidshusområden i Flens kommun
 Hagen (torp) – ett torp under Oxelby i Talby rote, i Salems socken, Stockholms län
 Hagen, en by i Leksand socken, se Häradsbygden

Tyskland 

 Hagen im Bremischen – kommun, Niedersachsen, 
 Hagen am Teutoburger Wald – kommun, Niedersachsen,  
 Hagen – kretsfri stad i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg, 
 Hagen, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar